Hurley kan som auktorsförkortning betyda:

 Desmond Eugene Hurley
 Richard L. Hurley
 M.A. Hurley

Robotskapade auktorsförkortningar